Kuschela ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Kuschela (* 1988), deutscher Kanute
 Olga Petrowna Kuschela (* 1985), russische Synchronschwimmerin